Jalīlābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Halīlābād, ort, Zanjan, 
 Fārdaq, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar